Amerikai Egyesült Államok
Oak (Kalifornia)
Oak (Missouri)
Oak (Nebraska)
Oak (Nyugat-Virginia)
Oak Township, Stearns megye, Minnesota
Oaklandi nemzetközi repülőtér